Конфигурация двигателя внутреннего сгорания — это инженерный термин, обозначающий расположение главных компонентов поршневого двигателя внутреннего сгорания (ПДВС). Этими компонентами являются цилиндры и в особенности коленчатые валы, а также иногда распределительный вал.

Классификация по взаимному расположению цилиндров 
 Одноцилиндровый двигатель.
 Рядные двигатели:
Однорядный двигатель, где все цилиндры расположены в один ряд.
 U-образный двигатель, представляющей собой два рядных двигателя, коленчатые валы которых механически соединены при помощи цепи или шестерней.
 V-образный двигатель, с двумя рядами цилиндров, расположенных под углом  друг к другу и работающих на один коленвал.
 Оппозитный двигатель — частный случай V-образного двигателя, где блоки цилиндров расположены под углом 180°.
 Н-образный двигатель ()
 VR-двигатель — V-образный двигатель с малым углом развала и имеющий общую головку блока для правого и левого ряда цилиндров и не разделенный блок.Так же может называться рядно-разнесенным.
W-образный двигатель — представляет собой два  блока VR-двигателя  расположенных V образно и работающих на один коленвал. Имеет две раздельных ГБЦ, каждая на два ряда цилиндров. Ранее обозначение применялось к двигателям из трех рядов цилиндров, работающих на один коленвал.
 Двигатель со встречным движением поршней — с двумя блоками цилиндров, расположенных друг против друга с общей камерой сгорания и отдельными коленчатыми валами.
 Звездообразный двигатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, цилиндры которого расположены радиальными лучами вокруг одного коленчатого вала через равные углы.
 Y-образный двигатель — частный случай звездообразного двигателя, с тремя блоками цилиндров под углом 120°.
 Ротативный двигатель — звездообразный двигатель воздушного охлаждения, основанный на вращении цилиндров (обычно представленных в нечетном количестве) вместе с картером и воздушным винтом вокруг неподвижного коленчатого вала, закреплённого на моторной раме.
 Роторно-поршневой двигатель.

Обозначение конфигурации на машинах  
Иногда на кузове автомобиля указывается, какую конфигурацию имеет двигатель. Обычно это несет в себе маркетинговые задачи, так обозначение "V8" должно выделять модель как более престижную. Эта тенденция постепенно исчезает.

См. также 
 Двигатель внутреннего сгорания
Рабочий объём
Лошадиная сила

Ссылки 
 Типы двигателей — увлекательно о типах двигателей внутреннего сгорания.
 Схемы двигателей.
 Схемы двигателей и история их развития .